Theodoor Philip Mackay (1840-1922), burgemeester Amerongen en Leersum, Tweede Kamerlid en voorzitter Rekenkamer
Theodoor Philip Mackay (1911-2001), burgemeester Rolde, Hengelo (Gld) en Voorst